Тиждень — одиниця вимірювання часу
 Український тиждень (значення) — декілька українських тижневиків із такою назвою
 Тиждень моди
 Тиждень сучасного мистецтва